Folgende Orte heißen Tulare
 Tulare
 Tulare (South Dakota)
 Tulare (Medveđa)